Ама́до Гева́ра (; 2 мая 1976, Тегусигальпа) — гондурасский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Гондураса. После окончания карьеры игрока два года был помощником в родной сборной. Во время работы ассистентом на некоторое время стал и.о главного тренера Гондураса. Летом 2018 года возглавил Пуэрто-Рико.

Биография 
Свою карьеру Гевара начал в клубах «Олимпия» и «Мотагуа», а в 1995 году он перешёл в испанский «Реал Вальядолид», но не сумев закрепится в основном составе, он через год вернулся в «Мотагуа». В 2000 году Гевара переехал в Мексику, где выступал за клубы «Торос Неса» и «Сакатепек», после чего он один сезон провёл в сильнейшем коста-риканском клубе «Саприсса», после которого вновь играл за «Мотагуа». В 2003 году Гевара перешёл в чемпионат MLS, в котором выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз», «Чивас США» и «Торонто», при этом в 2004 году он завоевал призы лучшего игрока и лучшего бомбардира MLS. С 2010 года Гевара вновь выступает за «Мотагуа».

В национальной сборной Амадо Гевара выступает с 1994 года, сыграв за это время в её составе в 133 матчах (рекорд Гондураса) и забив в них 29 мячей, в последние годы Гевара является капитаном сборной Гондураса. Гевара был включён в заявку Гондураса на чемпионат мира 2010. В 2001 году Амадо Гевара помог своей сборной занять третье место на Кубке Америки, куда команду пригласили в последний момент вместо отказавшейся выступать сборной Аргентины. Амадо стал лучшим бомбардиром своей команды, и был признан лучшим игроком турнира.

Достижения 
 Клубные
 Чемпион Гондураса (4): Ап. 1997, Кл. 1998, Ап. 1999, Кл. 2000
 Обладатель Клубного кубка UNCAF: 2007
 Чемпион Канады: 2009
 Личные
 Самый ценный игрок MLS: 2004
 Лучший бомбардир MLS:2004
 Самый ценный игрок матча звёзд MLS: 2004
 Самый ценный игрок Кубка Америки: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК Торонто
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Марафон»
Тренеры сборной Пуэрто-Рико по футболу